Елизабета Валоа (Фонтенбло, 2. април 1545 - Аранхуез, 3. октобар 1568) је била супруга Филипа II и краљица Шпаније. Била је ћерка Анрија II и Катарине Медичи.

Породично стабло 

Рођени 1545.
Умрли 1568.